Основная статья: Язык тела

 «Body Language» — экспериментальная песня британской рок-группы Queen с альбома Hot Space.
 Язык тела (фильм, 1992) — с главными ролями Хизер Локлир, Линды Перл и Джеймса Эчесона.
 Язык тела (фильм, 1995) — с главными ролями Тома Беренджера, Нэнси Трэвис и Роберта Пэтрика.
 Язык тела (фильм, 2008) — 13-серийный эротический телесериал режиссёра Залмана Кинга. В главных ролях Джессика Риммер, Кристина Элдон, Сара Колфорд, Вероника Лондоне.